Az év magyar ritmikus sportgimnasztikázója címet 1973-ban itélte oda először a Magyar Torna Szövetség. Rendszeresen 1984 óta van díjazott. A díjat legtöbb alkalommal Fráter Viktória (8) és Vas Dóra (8) nyerték el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 865. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1984-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Ritmikus sportgimnasztika
Díjazott magyar sportolók